Jarosław Józef Bako (ur. 12 sierpnia 1964 w Olsztynie) – polski bramkarz.

35-krotny reprezentant Polski w latach 1988–1993. Występował w Stomilu Olsztyn, ŁKS Łódź, Legii Warszawa, Zagłębiu Lubin, Beşiktaş JK, Lechu Poznań, Hapoelu Tel Awiw i Hapoelu Jerozolima. Mistrz Polski w sezonie 1990/91 z Zagłębiem Lubin oraz mistrz Turcji w sezonie 1991/92 z Besiktasem. Został asystentem Piotra Stokowca w Polonia Warszawa, w której wcześniej zajmował się szkoleniem bramkarzy. Następnie został trenerem bramkarzy Zagłębia Lubin.

Kariera klubowa 
 1981–1982: Stomil Olsztyn 
 1982–1985: ŁKS Łódź 
 1985–1986: Olimp Złocieniec 
 1985–1987: Legia Warszawa 
 1986–1989: ŁKS Łódź 
 1989–1991: Zagłębie Lubin 
 1991–1993: Beşiktaş JK 
 1993–1994: Lech Poznań 
 1994–1996: Hapoel Tel Awiw 
 1996–1997: Hapoel Jerozolima 
 1997–2000: Stomil Olsztyn 
 2000: Jeziorak Iława 
 2003: GKS Stawiguda 
 2003: Tęcza Biskupiec 
 2007: Polonia II Warszawa
 2009: Polonia III Warszawa

Reprezentacja Polski

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Ludzie związani z Biskupcem
Reprezentanci Polski w piłce nożnej
Piłkarze Legii Warszawa
Piłkarze Stomilu Olsztyn
Piłkarze ŁKS Łódź
Piłkarze Zagłębia Lubin
Piłkarze Beşiktaşu JK
Piłkarze Lecha Poznań
Piłkarze Hapoelu Tel Awiw
Piłkarze Hapoelu Jerozolima
Piłkarze Jezioraka Iława
Piłkarze Polonii Warszawa
Urodzeni w 1964
Ludzie związani ze Złocieńcem
Ludzie urodzeni w Olsztynie
Uczestnicy Mistrzostw Świata U-20 w Piłce Nożnej 1983